Sant'Onofrio (Vibo Valentia), een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia
Sant'Onofrio (Campli), een plaats in de Italiaanse gemeente Campli
Sant'Onofrio (Rome), een kerk in Rome